Новомосковское — название населённых пунктов:

Россия 
 Новомосковское — село в Октябрьском районе Челябинской области.
 Ново-Московское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.

Украина 
 Новомосковское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Новомосковское — посёлок в Макеевском горсовете Донецкой области.
 Новомосковское — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Новомосковское — до 2016 г. название села Ситаево в Долинском районе Кировоградской области.
•Село Новомосковское. Челябинская область Октябрьскиц район.

См. также 
 Новомосковское сельское поселение